HSP steht als Abkürzung für:

 Forges Usines et Fonderies Haine-Saint-Pierre, eine ehemalige belgische Lokomotivfabrik
Halal Snack Pack, eine australische Speise
 High Stakes Poker, ein Pokerformat im US-amerikanischen Fernsehen
 Hochschulsport, sportliche Aktivitäten, die von Hochschulen für ihre Studentschaft und Mitarbeiter angeboten und normalerweise im universitätseigenen Sportzentrum organisiert werden
 Horst-Schlämmer-Partei, siehe Horst Schlämmer – Isch kandidiere!#Trivia
 Hrvatska stranka prava, eine als rechtsextrem eingestufte, zeitweise auch als faschistisch oder extrem nationalistisch eingestufte Partei in Kroatien
 HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH, ein Stahlbauunternehmen und Hersteller von Spundwänden und Profilen in Dortmund

Medizin:
 Heat Shock Protein, siehe Hitzeschockproteine
 Henoch-Schönlein Purpura, siehe Purpura Schönlein-Henoch
 Hereditäre Spastische Paraplegien, siehe Spastische Paraplegie
 Hochsensible Personen, siehe Hochsensibilität

Hsp. steht als Abkürzung für:
 Hörspiel

HSP